Guy Pingaut est une série de bande dessinée franco-belge créé en 1956 par Gérald Forton dans le  du journal Risque-Tout.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Albums

Revues

Liens externes 

Série publiée dans Spirou dans les années 1950
Série Dupuis
Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée belge